Миодраг Мики Крстовић (Београд, 10. мај 1950) српски је глумац.

Биографија 
Глуму је дипломирао на Факултет драмских уметности у Београду у класи професора Миленка Маричића. Поред глуме у филмовима и ТВ серијама игра и у позоришним представама у Атељеу 212.

На фестивалу „Први кадар“ уручена му је плакета „Лик кнеза Павла Раденовића“ за трајање, несебичан допринос и широк спектар различитих видова унапређивања екс југословенске кинематографије до данас.

Његов син Иван је ожењен глумицом Миленом Живановић.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970-е
|-
| 1975. || Вага за тачно мерење || 
|-
| 1976. || Част ми је позвати вас || Мики
|-
| 1976. || Врхови Зеленгоре || Радица
|-
| 1976. || Војникова љубав || Кокан
|-
| 1976. || Поробџије || 
|-
| 1976. || Два другара || 
|-
| 1976. || Први гарнизон || 
|-
| 1977. || Секвенце и консеквенце || 
|-
| 1977. || 67. састанак Скупштине Кнежевине Србије || 
|-
| 1978. || Стићи пре свитања || Паја
|-
| 1978. || Двобој за јужну пругу || Љуба Поповић, митраљезац
|-
| 1978. || Сва чуда света ||
|-
| 1978. || Невјесте долазе || Мартин
|-
| 1978. || Није него || Стефан Павловић
|-
| 1978. || Повратак отписаних (ТВ серија) || Липке
|-
| 1979. || Паклени оток || Божо
|-
| 1979. || Слом || секретар ПК КПЈ
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980-е
|-
| 1980. || Ћилим  || 
|-
| 1980. || Било, па прошло || Вампир
|-
| 1980. || Позоришна веза || Инспектор
|-
| 1980. || Осам кила среће || 
|-
| 1980. || Снови, живот, смрт Филипа Филиповића || 	Никола Ковачевић
|-
| 1981. || Последњи чин || Дане
|-
| 1981. || Краљевски воз || 
|-
| 1981. || Градски живот || 
|-
| 1981. || Човек који је појео вука (ТВ) || Алексин кум
|-
| 1981. || Лагани повратак || 
|-
| 1981. || Светозар Марковић || 
|-
| 1981. || Живо месо || 
|-
| 1982. || Венеријанска раја || железничар
|-
| 1982. || Коже (ТВ серија)|| Јуре
|-
| 1982. || Џек Холборн || Сем
|-
| 1983. || Имењаци  (ТВ серија)|| 
|-
| 1983. || Карађорђева смрт || Архимандрит Мелентије Павловић
|-
| 1983. || Игмански марш || Хирург Ђура Мештеровић
|-
| 1983. || Дани Авној—а || 
|- Лука
| 1984. || Улични певачи || 
|-
| 1984. || Проклета авлија || Чиновник
|-
| 1984. || Камионџије опет возе || Шверцер
|-
| 1984. || Откос || Диса
|-
| 1984. || Камионџије 2 || 
|-
| 1984. || Јагуаров скок || Чавке
|-
| 1984. || Бањица (ТВ серија) || 
|-
| 1985. || Миклошићеве сирене || 
|-
| 1985. || Двоструки удар || Митар
|-
| 1985. || Брисани простор (ТВ серија) || поручник Бањац
|-
| 1985. || Навијач || 
|-
| 1985. || Црвени и црни || Франческо Да Ђозе 
|-
| 1986. || Отац и син || 
|-
| 1986. || Од злата јабука || Митар Вукобрат
|-
| 1986. || Лепота порока || Преварени муж
|-
| 1986. || Ловац против топа || Удбаш с лажним именом Ентони Хартфилд
|-
| 1987. || Лагер Ниш || Митар Живић
|-
| 1987. || Waitapu || Железничар
|-
| 1987. || Отац и син || 
|-
| 1987. || Под рушевинама || 
|-
| 1987. || Луталица || Дарко
|-
| 1987. || Место сусрета Београд || Ненад Зарић
|-
| 1988. || Сунцокрети || Воја
|-
| 1988. || Портрет Илије Певца || Илија Јесанов
|-
| 1989. || Последњи круг у Монци || Мајмун
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990-е
|-
| 1991. || Мој брат Алекса || (као Миодраг Крстовић)
|-
| 1991. || Ноћ у кући моје мајке || Адвокат
|-
| 1991. || Српкиња || Возач аутобуса
|-
| 1990-1991. || Бољи живот 2 || Михајло „Мајк“
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) || Поп Јован Протић
|-
| 1993. || Осмех Маргарет Јурсенар (ТВ) || Новинар Стеван Станић
|-
| 1994. || Дневник увреда 1993. || Надзорник у самопослузи
|-
| 1994. || Ни на небу, ни на земљи || 
|-
| 1993-1994. || Срећни људи || Александар „Ђакон“ Симоновић
|-
| 1995. || Отворена врата || Црногорац
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић || Пуковник Александар Машин
|-
| 1998. || Бекство (ТВ) || 
|-
| 1998. || -{Mare largo}- || Волкан
|-
| 1998. || Спаситељ || Верин отац
|-
| 1999. || Пропутовање || доктор
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2000. || -{Impero, L'}- || 
|-
| 2001. || Тесла или прилагођавање анђела || Никола Тесла
|-
| 2001. || Она воли Звезду || Тренер
|-
| 2001. || -{Belgrado Sling}- || 
|-
| 2002. || Мртав ’ладан || Отац Кизе и Лемија
|-
| 2002. || Т. Т. Синдром || Специјални гост/наратор
|-
| 2003. || Papa buono, Il || 
|-
| 2003. || Професионалац || Јован Петровић
|-
| 2003. || Казнени простор 2 || Анин отац
|-
| 2004. || Трагом Карађорђа || Вујица Вулићевић
|-
| 2004. || Смешне и друге приче || 
|-
| 2004. || -{Mathilde}- || 
|-
| 2004. || Јелена || 
|-
| 2004. || Лифт || Гост
|-
| 2005. || Кошаркаши || Воја Сениор
|-
| 2006. || Условна слобода || Шеф
|-
| 2006. ||Аутомобили (филм) || Док Хансон
|-
| 2006. || Оптимисти || 
|-
| 2007. || Одбачен || Сподоба
|-
| 2007. || Четврти човек || 
|-
| 2008. || Заустави време || 
|-
| 2007-2008. || Заборављени умови Србије ||
|-
| 2007. - 2015. || Улица липа || Рале
|-
| 2008. || Свети Георгије убива аждаху || Мајор
|-
| 2008. || Зона мртвих || Белић
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2010. || Златна лига ||Отац
|-
| 2010. || Шесто чуло (ТВ серија) || Магистар
|-
| 2008-2011. || Мој рођак са села || Заставник
|-
| 2011. || Заједно ||
|-
| 2011. || Како су ме украли Немци || Александар
|-
| 2011. || Октобар || 
|-
| 2012. || Доктор Реј и ђаволи || Друг Бранко
|-
| 2012. || Устаничка улица || Златар
|-
| 2012. || Зверињак || Страин
|-
| 2012. || Зима || 
|-
| 2013. || Фалсификатор || Тржишни инспектор
|-
| 2013. || Одумирање || Купац
|-
| 2013. || Мамула || 
|-
| 2014. || Породица || 
|-
| 2014. || Топли зец ||
|-
| 2015. || Без степеника || Мики
|-
| 2015. || Чизмаши || Потпуковник Стошић
|-
| 2016. || Музика у Великом рату || 
|-
| 2016. || Јесен самураја || Делегат
|-
| 2017-2020. || Војна академија || Тими Јанковић
|-
| 2016. || Оно мало части || Капетан Благоје Петровић
|-
| 2017. || Santa Maria della Salute || Михаило Полит-Десанчић
|-
| 2017. || Зона Замфирова 2 || Краљ Петар
|-
| 2017. || Игре бројева || Ђавољи адвокат
|-
| 2018. || Немањићи - рађање краљевине || Адам
|-
| 2018. || Бисер Бојане || Роки
|-
| 2018. || Јутро ће променити све || Професор Ћирић
|-
| 2019. || Из љубави || Игоров отац
|-
| 2019. || Делиријум тременс || Павле
|-
| 2019. || Ајвар || Ранко
|-
| 2019. || А.С.(25) || Миша
|-
| 2019. || Дуг мору || Ћале
|- 
| 2019 || Група || Гагин отац 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2020-е
|-
| 2020. || Жигосани у рекету || Генерал Кундак
|-
| 2019-2020. || Швиндлери || Катон Порција
|-
| 2020. || Жив човек ||
|-
| 2020. || Викенд са ћалетом || Радован
|-
| 2020. || Државни службеник || Вуксан
|-
| 2021. || Каљаве гуме || Стаја
|-
| 2021. || Александар од Југославије (ТВ серија) || генерал Јеврем Дамјановић
|-
| 2021. || Породица (мини-серија) || спикер
|-
| 2023. || Јужни ветар: На граници || Бели
|-
| 2023. || Циклус || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Миодраг Мики Крстовић: Србија живи у митовима („Вечерње новости“, 10. јануар 2016.)

Рођени 1950.
Глумци из Београда
Српски глумци
Српски гласовни глумци
Југословенски глумци
Глумци и глумице позоришта „Атеље 212”
Бивши студенти Универзитета уметности у Београду
Добитници награде Милош Жутић
Добитници награде Раша Плаовић